Storebror kan avse:

Storebror – äldre manligt syskon, se bror
Storebror – ett symboliskt uttryck , se bror
Storebror (1984) – den anonyme makthavaren i George Orwells roman 1984 (roman) utgiven 1949
Storebrorssamhälle –en populärbenämning på ett samhälle där medborgarna ständigt är bevakade av myndigheterna även "Storebror ser dig"

Se även
Storebro, tätort söder om Vimmerby
Bror (namn) – ett svenskt manligt förnamn
Big Brother